Salida kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Salida (Californië)
Salida (Colorado)